Altilia – comune italiano della provincia di Cosenza.
 Altilia – frazione di Santa Severina in provincia di Crotone.
 Altilia – località di Sepino, in provincia di Campobasso.
 Altilia – toponimo leggendario attribuito in epoca medievale e moderna alla città di Altamura.